Памятники Христофору Колумбу:
 Памятник Колумбу в городе Барселоне в Испании.
  в  в городе Каракасе, столице Венесуэлы.
 Памятник Колумбу в городе Мадриде, столице Испании.
 Памятник Христофору Колумбу в городе Буэнос-Айресе, столице Аргентины.
  в городе Дурасно в Уругвае.
  в городе Гватемале, столице государства Гватемала.

См. также 
 Маяк Колумба в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики.
 

Памятники Христофору Колумбу